Tři čuníci — концертный альбом чешского исполнителя Яромира Ногавицы, вышедший в 1994 году.

Об альбоме
Tři čuníci записан 25 октября 1994 года в оломоуцком клубе U-klub и сведен 26-29 октября в студии Карела Плихала. Диск содержит стихи и песни для детей, написанные Яромиром Ногавицей, Карелом Плихалом и Павлом Добешем. Вместе с альбомом вышла книга песен, стихов и рассказов Яромира Ногавицы под названием Tři čuníci. Автор обложки диска — Михал Цихларж.

Стихи песен «Kozel» и «Pijte vodu» положены на музыку американских народных песен «Bill Groggin's Goat» и «Short'nin' Bread». В 1999 году на стихотворение «Haló haló» Ногавица записал песенку для сборника детских песен Sloni v porcelánu I.

Список композиций 
 «Zajíci» — 2:57
 «Lachtani» — 1:58
 «Co děláme o přestávce» (стих) — 0:46
 «Kozel» — 1:51
 «Afričančata» — 2:04
 «Podzimní» — 1:03
 «Můj pes» — 2:21
 «Delfíni» — 1:23
 «Tramp» — 3:20
 «Dárky» — 2:37
 «Hlídač krav» — 4:01
 «Když byl Pepa ještě malý» (стих) — 1:55
 «Pijte vodu» — 2:36
 «Grónská písnička» — 3:13
 «Haló haló» (стих) — 0:56
 «Kapr» — 2:24
 «V moři je místa dost» — 3:02
 «Metro pro krtky» (стих) — 0:27
 «Metro pro krtky» — 2:14
 «Večerní» — 0:40
 «Telátko oblíbené I.» — 2:16
 «Telátko oblíbené II.» — 0:51
 «Šnečí blues» — 2:14
 «Tři čuníci» — 3:22
 «Ukolébavka» — 3:09

Ссылки 
 Страница альбома на официальном сайте

Альбомы 1994 года
Альбомы Яромира Ногавицы